Foch peut désigner :

 Ferdinand Foch (1851-1929), maréchal de France, du Royaume-Uni et de Pologne.
Nina Foch (1924-2008), actrice américano-néerlandaise.
Alexandre Foch (1843-1926), général russe.

En l'honneur du maréchal Ferdinand Foch ont été nommés :
 Le croiseur Foch : un ancien croiseur lourd de la Marine nationale française ;
 Le porte-avions Foch : un ancien porte-avions de la Marine nationale française ;
 L'île Foch : une île de l'archipel des îles Kerguelen ;
 les voies de type 
 les voies de type  ;
 La gare de l'avenue Foch sur le RER C à Paris
 L'avenue Maréchal Foch à Bruxelles ;
 La station de métro Foch à Lyon ;
 Le lycée Ferdinand-Foch de Rodez dans l'Aveyron ;
 Le cépage Maréchal Foch ;
 Chanson de Luc De Larochellière sur son album Sauvez mon âme
 Le boulevard du Maréchal-Foch, principale artère d'Angers ;
L'hôpital Foch, à Suresnes

Homonymie de patronyme